Sherlock Holmes puede referirse a:

 Sherlock Holmes, personaje de ficción de las novelas de Arthur Conan Doyle;
 Sherlock Holmes, película basada en el personaje dirigida por Guy Ritchie en 2009;
 Sherlock Holmes: Juego de sombras, película de 2011, secuela de la anterior;
 Sherlock Holmes, serie de televisión de Granada Television, producida en 1984;
 Sherlock Holmes, serie de dibujos animados basada en el personaje;
 Sherlock Holmes en el siglo XXII, serie de ciencia ficción transmitida entre 1999 y 2001;
 Sherlock Holmes: La Aventura, videojuego de la empresa Frogwares;
 Sherlock Holmes y el rey de los ladrones, videojuego de la empresa Frogwares.